Cooder peut faire référence à : 
 Joachim Cooder (né en 1978), fils de Ry Cooder, compositeur et percussionniste américain.
 Ry Cooder (né en 1947), musicien, producteur et écrivain américain.